Tantra peut faire référence à :

Religion 
 Le tantrisme, une tradition de doctrines, de rituels et de méthodes initiatiques originaire de l'hindouisme et s'étant développé dans le bouddhisme, principalement vajrayana.

Les textes fondateurs de ces doctrines, appelés tantras (à différencier des sutras et des ), et en particulier, dans le bouddhisme tibétain (vajrayana) :
 le Tantra de kalachakra
 le Tantra de Guhyasamāja

Médecine 
 « Quatre Tantras Médicaux » (RGyud-bZhi), un traité de médecine tibétaine de Yutok Yonten Gonpo au .

Musique 
 Tantra, un groupe portugais de rock

Littérature 
 Tantras, un roman de Fantasy, de la série La Séquence des avatars